Ла-Пуж (фр. La Pouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез.
 Сен-Жорж-ла-Пуж (фр. Saint-Georges-la-Pouge) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез.

Див. також

 Пуже
 Пужі